Улица Станкевича — улица в ряде городов бывшего СССР.

 Улица Станкевича — улица в Алма-Ате.
 улица Станкевича — улица во Владимире.
 Улица Станкевича — улица в Воронеже.

 Улица Станкевича — бывшее, с 1922 по 1993 год, название Вознесенского переулка в Москве.